PLD est un sigle qui peut désigner :

 Parti libéral-démocrate, nom porté par des partis politiques dans différents pays
 Parti de la libération dominicaine, un parti politique dominicain
 Parti pour les libertés et le développement, un parti politique tchadien
 Programmable Logic Device
 Pulsed Laser Deposition ou ablation laser pulsé
 phospholipase D, une enzyme végétale.
 Plan local de déplacements
 Plafond Légal de Densité
 problème du logarithme discret, en informatique théorique.